Il singolare dello San Luis Potosí Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Rubén Ramírez Hidalgo era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Alessio Di Mauro ha battuto in finale per 4–6, 6–3, 6–2 Daniel Kosakowski.

Teste di serie

 John Millman (secondo turno)
 Jonathan Dasnieres de Veigy (secondo turno)
 Diego Sebastián Schwartzman (primo turno)
 Marco Chiudinelli (semifinale)

  Malek Jaziri (secondo turno)
  Peter Gojowczyk (quarti di finale)
  Andrej Martin (primo turno)
  Agustín Velotti (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

San Luis Potosí Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013